Новое Хмелевое — село в Мичуринском районе Тамбовской области России. Административный центр сельского поселения Хмелевский сельсовет.

География 
Расположено на берегу реки Польной Воронеж.

В селе есть улицы Лиманы и Шориково.

История

Население

Инфраструктура 

Сельскохозяйственное предприятие СХПК Родина.

Транспорт 
Через село Новое Хмелевое проходит улица Замостье, ведущая в Мичуринск.

Остановка общественного транспорта «Новое Хмелевое».

Примечания 

Населённые пункты Мичуринского района